Esdoorn (Acer), een geslacht van bomen
Acer (bedrijf), een Taiwanees computerbedrijf
 Europees Agentschap voor Samenwerking tussen Energieregulatoren (ACER)